Соревнования по скиту среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 29 июля. В них приняли участие 17 спортсменок из 17 стран.

Турнир состоял из двух раундов, квалификации и финала. В первом раунде участницы выполнили 3 серий по 25 выстрелов. Шесть лучших спортсменок по итогам квалификации проходят в финал. Там каждая выполняет ещё по 25 выстрелов, после чего результаты финала и квалификации были суммированы и определили призёров.

Действующая олимпийская чемпионка из Италии Кьяра Кайнеро пробилась в финал лишь по результатам перестрелки и не смогла бороться за медали, заняв пятое место. 

Вице-чемпионка Игр в Пекине американка Кимберли Роуд из ста выстрелов промахнулась лишь однажды и выиграла золотую медаль.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com